Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 227001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 3 grudnia 2004 do 16 czerwca 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

227001-227100

227101-227200

227201-227300

227301-227400

227401-227500

227501-227600

227601-227700

227701-227800

227801-227900

227901-228000

Przypisy 

Lista planetoid 227001-228000